Résultats détaillés de l’édition 1966 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 21 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
9 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1966
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1966